Джесси Блэкер ( ; род. , Торонто, Онтарио, Канада) — казахстанский хоккеист канадского происхождения, играющий на позиции защитника. В настоящее время является игроком клуба КХЛ «Автомобилист» из города Екатеринбург и игроком национальной сборной Казахстана.

Карьера 
Начал заниматься хоккеем в хоккейной школе «Торонто Рэд Вингс», в которой проиграл до 16 лет. В 2007 году, после небольшой командировки в лигу Восточного побережья Онтарио, где Джесси выступал в составе команды «Чатам Марунс», игрок перебрался в команду рангом выше — «Уинсор Спитфайрз», в составе которой, в сезоне 2008/2009, стал обладателем Кубка им. Джей Росса Робертсона, главного трофея лиги ОХЛ и Мемориального кубка. За «Уинсор Спитфайрз» Блэккер выступал, вплоть до драфта НХЛ 2009 года. На драфте Джесси выбрала команда «Торонто Мейпл Лифс» во 2-м раунде под общим 58-м номером, в систему которой и перешёл хоккеист. Далее Блэкер выступал за фарм-клуб «Мейпл Лифс» — «Торонто Марлис», а так же были командировки в клуб «Оуэн Саунд Аттак», в составе которого, второй раз в своей карьере, завоевал кубок им. Джей Росса Робертсона. В начале сезона 2013/2014 Блэккер перешёл в систему другого клуба из НХЛ — «Анахайм Дакс» и сразу был переведён в его фарм — «Норфолк Эдмиралс». В Национальной хоккейной лиге Джесси Блэкер дебютировал в сезоне 2014/2015, 28 ноября, в матче против «Чикаго Блэкхокс», проведя на площадке чуть больше 6 минут, не отметившись результативными действиями. В декабре 2014 года хоккеист перешёл в систему клуба из НХЛ — «Флорида Пантерз» и по уже знакомому сценарию, заканчивал сезон в матчах за фарм-клуб — «Сан-Антонио Рэмпейдж». Сезон 2015/2016 стал последним, на сегодняшний день, для хоккеиста за океаном и попыткой закрепиться в НХЛ. Игрок попал в расположение команды «Даллас Старз», однако не пройдя в окончательный ростер на сезон, продолжил свои выступления в АХЛ, в составе фарм-клуба Далласа — «Техас Старз».

В апреле 2016 года, Джесси Блэкер впервые решил уехать из родного чемпионата в Европу и подписал контракт с клубом из Германии — «Нюрнберг Айс Тайгерс». В 2017 году хоккеист захотел попробовать свои силы в КХЛ, в китайском клубе — «Куньлунь Ред Стар», который взял курс на развитие, с помощью привлечения канадских хоккеистов, которые не имеют постоянной практики за океаном. Отыграв один сезон в составе «Куньлуня», Джесси Блэккер перешёл в другой клуб из КХЛ — «Барыс» из города Нур-Султан. Отыграв в составе «Барыса» до октября 2019 года, Блэкер принял предложение выступать за сборную Казахстана на будущий сезон. В 2021 году впервые, в своей карьере, принял участие в чемпионате Мира, в составе национальной сборной Казахстана который проходил с 21 мая по 6 июня 2021 года в Латвии.

В мае 2021 года подписал контракт с екатеринбургским «Автомобилистом» сроком на два года.

Достижения 
  Обладатель Кубка им. Джей Росса Робертсона сезона 2008/2009
  Обладатель Мемориального кубка сезона 2008/2009
  Обладатель Кубка им. Джей Росса Робертсона сезона 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на сайте КХЛ
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты Канады
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой